Figlie della carità di San Vincenzo de' Paoli – compagnia femminile fondata da Vincenzo de' Paoli
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Friburgo in Brisgovia
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Fulda
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Halifax
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Heppenheim
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Hildesheim
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Innsbruck
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Palma di Maiorca
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Paderborn
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Mananthavady
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli, Figlie della carità cristiana – con casa madre a Vienna
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli – con casa madre a Zagabria
Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli del Principe di Palagonia – con casa madre a Palerma